Маніка — обладунок для захисту руки, поширений у Стародавньому Римі
 Маніка — провінція у Мозамбіку
 Маніка — місто у Мозамбіку
 Маніка — аеростат спостереження Британського військового флоту
 Маніка — частина копулятивного органа лускокрилих комах поруч едеагуса

Див. також 
 Manica — рід мурах триби Myrmicini підродини Myrmicinae (Formicidae).